Хелмжа () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Торуньский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 9485 человек (на 31 декабря 2010 год).

Сельские округа 
 Бельчины
 Богуславки
 Бронхнувко
 Бровина
 Джонувко
 Дземёны
 Глухово
 Глухово-Виндак
 Гжегож
 Гживна
 Янушево
 Келбасин
 Коньчевице
 Кучвалы
 Лизново
 Мираково
 Навра
 Нова-Хелмжа
 Парова-Фаленцка
 Плюсковенсы
 Скомпе
 Славково
 Стружаль
 Шерокопас
 Свентослав
 Витково
 Зайёнчково
 Зельгно

Прочие поселения 
 Боцень
 Дзвежно
 Гродно
 Морчины
 Залесе
 Зельгно-Бездул

Соседние гмины 
 Хелмжа
 Гмина Киево-Крулевске
 Гмина Ковалево-Поморске
 Гмина Лисево
 Гмина Лубянка
 Гмина Лысомице
 Гмина Папово-Бискупе
 Гмина Плужница
 Гмина Вомбжезьно

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница